Варвара — жіноче ім'я.

Імена 
 Свята Варвара — християнська свята, великомучениця.

Географія

Варвара () — село в області Бургас, община Царево.
 Варвара () — село в області Пазаоджик, община Септемврі.

Ая-Варвара (, що означає свята Варвара) — передмістя на заході Афін.

Варвара (община Теарце) — село в общині Теарце.

Музика 
 Варвара (гурт)
 Варвара (співачка)